Redtenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Redtenbacher (* 1953), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Ferdinand Redtenbacher (1809–1863), österreichischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

 Leo Redtenbacher (1845–1905), österreichischer Chirurg und Internist
 Ludwig Redtenbacher (1814–1876), österreichischer Insektenkundler und Arzt
 Michael Redtenbacher (* 1940), österreichischer Chirurg
 Rudolf Redtenbacher (1840–1885), österreichischer Architekt und  Kunstschriftsteller
 Simon Redtenbacher (1844–1885), österreichischer Sensenhändler

Siehe auch:
 Redtenbachers Zwergmarienkäfer
 Rettenbacher